Ausschlusschromatographie steht für:

 Größenausschluss-Chromatographie oder Gel-Permeations-Chromatographie
 Ionenausschluss-Chromatographie